ESC, Esc eller esc kan syfta på:

 ESC – en årlig återkommande sångtävling öppen för medlemsstater i Europeiska Radio- och TV-unionen, se Eurovision Song Contest
 ESC – ett EU-program där ungdomar mellan 17 och 30 kan göra volontärarbete, se European Solidarity Corps 
 ESC – ett system i en bil eller annat fordon som bidrar till fordonets stabilitet, väghållning och säkerhet , se Elektronisk stabilitetskontroll
 ESC Congress – en europeisk förening för kardiologer, som håller årligt återkommande kongresser och möten inom kardiologi
 ESc – tidigare valuta i El Salvador, se Salvadoransk colón
 Esc – en datortangent, se Escape